This Time (álbum) - de Melanie C
This Time (canção de Bryan Adams)
This Time (canção de Melanie C)
This Time (canção de William Mangion)

Veja também 
This Time Around

Desambiguação